Damernas jaktstart vid världsmästerskapen i skidskytte 2023 arrangerades den 12 februari 2023 i Oberhof i Tyskland. Det var mästerskapets fjärde tävling, den andra för damer. 57 utövare från 22 nationer deltog.

I jaktstarten utgick de individuella åkarnas startnummer och starttid från deras resultat i sprinten två dagar tidigare. En åkares placering i sprinten blir dennes startnummer i jaktstarten, och åkarens tidsdifferens (avrundat till hela sekunder) till segraren i sprinten blir dennes starttid. Segraren i sprinten, Denise Herrmann-Wick, fick därmed starta i ledning, två sekunder före tvåan Hanna Öberg och 26 sekunder före trean Linn Persson. De 60 bäst placerade åkarna i sprinten hade kvalificerat sig till jaktstarten.

Världsmästare blev Julia Simon från Frankrike som därmed tog sin första individuella VM-medalj tillika guld i karriären. Silvermedaljör blev sprintsegraren Denise Herrmann-Wick från Tyskland medan bronset gick till Marte Olsbu Røiseland från Norge.

Regerande världsmästare var Tiril Eckhoff från Norge medan regerande silver- och bronsmedaljör var Lisa Theresa Hauser från Österrike respektive Anaïs Chevalier-Bouchet från Frankrike. Eckhoff deltog inte i tävlingen, Hauser slutade på 27:e plats och Chevalier-Bouchet på 23:e plats.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:25 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2023